Скраггс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скраггс, Фред (более известный под псевдонимом Fredro Starr; род. 1970) — американский рэпер, автор текстов и актёр. 
 Скраггс, Эрл (1924—2012) — американский музыкант.